Leh peut désigner :
 Leh, la localité du Burkina Faso
 Leh, la localité du Cameroun
 Leh, la ville d'Inde, chef-lieu du district de Leh (Ladakh) dans l'Himalaya